Van de Velde, Vande Velde o Vandevelde  es un  apellido toponímico de origen holandés  que significa "del (van, Van = de, del) campo". Van de Velde es el nombre más común número 32 en Bélgica, con 8903 personas en 2008, mientras que en 2007 había 3319 personas llamadas "Van de Velde" en los Países Bajos. Algunas variaciones de este apellido son Van der Velde, Van Velde, Van de Velden y Van der Velden.

Pintores 

 Peter van de Velde (1503-1586), pintor flamenco nacido como Pieter de Kempeneer y también conocido como Pieter Kampen, más conocido en nuestro idioma como Pedro de Campaña  (cada una de las variantes de su nombre significa : "Pedro del Campo") uno de los más importantes representantes de la pintura ars nova del Renacimiento nórdico;
 Esaias van de Velde  (1587-1630), pintor paisajista holandés;
 Jan van de Velde II (1593-1641), grabador y pintor holandés; primo de los anteriores;
 Jan van de Velde III, grabador y dibujante holandés.
 Jan Jansz van de Velde  (1619-1662), pintor holandés de naturalezas muertas  y hábil grabador ; hijo del anterior;
 Willem van de Velde el Viejo, pintor neerlandés, apodado también «el Anciano» o  (c. 1611-1693), pintor de marinas holandés; sin relación parental conocida con los anteriores;
 Willem van de Velde el Joven (1633-1707), pintor holandés especializado en marina; hijo de Willem el Viejo;
 Adriaen van de Velde (1636-1672), pintor de animales y paisajita holandés; hijo de Willem el Viejo;
 Peter van de Velde (1634 - después de 1723), pintor de marinas flamenco;
 Charles William Meredith van de Velde  (1818-1898),  teniente de marina y pintor holandés;
 Henry van de Velde (1863-1957), pintor belga, arquitecto y diseñador de interiores.

Otros 

 Abraham Momber van de Velde (1705-1710), último gobernador holandés de Mauricio;
 Bruce van de Velde, administrador deportivo estadounidense;
 Chris Vandevelde (n. 1987), jugador de hockey sobre hielo estadounidense;
 Christian vande Velde (n. 1976), ciclista estadounidense, hijo de John Vande Velde;
  Henry van de Velde, arquitecto del .
 James van de Velde, exprofesor de la Universidad de Yale y en el 1998 una figura del caso Suzanne Jovin;
 James Oliver van de Velde (1795-1855), obispo cristiano católico de Chicago;
 Jean van de Velde  (n. 1957), director de cine neerlandés;
 Jean van de Velde  (n. 1966), golfista francés;
 Joke van de Velde  (n. 1979),  modelo belga;
 John vande Velde  (n. 1950), ciclista estadounidense;
 Philippe Vandevelde  (nacido en 1957), autor belga de cómics;
 Roger van de Velde  (1925-1970), escritor belga;
 Theodoor Hendrik van de Velde (1873-1923), médico (especializado en ginecología) neerlandés;
 Vivian vande Velde (n. 1951), escritora estadounidense;
 Wannes van de Velde  (1937-2008), cantante y poeta flamenco;
 Yannick van de Velde  (n. 1989), actor neerlandés.

Empresas  
 Van de Velde NV, empresa belga de lencería.

Referencias